Алла Анато́льевна Миха́льченко (, ) — русская советская балерина. Народная артистка РСФСР (1986), заслуженная артистка Узбекской ССР (1981).

Биография 

Родилась в Москве. Поступила в Московское хореографическое училище, где в предвыпускном классе исполнила па-де-де на музыку А. Адана. Окончила училище по классу С. Н. Головкиной в 1976 году. По окончании училища была принята в труппу Большого театра, где работала до 1999 года. Педагоги Михальченко в Большом театре — Г. С. Уланова и Р. С. Стручкова.

О пластическом даровании Михальченко В. И. Уральская писала: «Стройная, вся тянущаяся кверху, с изысканно-трогательным изгибом шеи, гибкой утончённой линией спины, Алла строга и сдержанна в манере жеста, взгляда, и, вместе с тем, всегда заметно выделяется своей необычностью и внешней импозантностью».

О Жизели-Михальченко дирижёр Кировского (Мариинского) театра Ю. Гамалей вспоминал: .

Репертуар (основные партии) 

 Жизель («Жизель», хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа)
 Эгина («Спартак», балетмейстер Ю. Н. Григорович)
 Валентина («Ангара», балетмейстер Ю. Н. Григорович)
 Одетта-Одиллия («Лебединое озеро», редакция Ю. Н. Григоровича)
 Солистка («Эти чарующие звуки…»)
 Китри («Дон Кихот», балетмейстер А. А. Горский)
 Эола («Икар», балетмейстер В. В. Васильев)
 Рита («Золотой век», балетмейстер Ю. Н. Григорович)
 Анастасия («Иван Грозный», балетмейстер Ю. Н. Григорович)
 Принцесса Флорина («Спящая красавица», редакция Ю. Н. Григоровича)
 Раймонда («Раймонда», редакция Ю. Н. Григоровича)
 Наргис («Индийская поэма», балетмейстеры Ю. Г. Скотт, Ю. В. Папко, первая исполнительница, 1981)
 Ширин («Легенда о любви», балетмейстер Ю. Н. Григорович)
 Хозяйка Медной горы («Каменный цветок», балетмейстер Ю. Н. Григорович)
 Нина Заречная («Чайка», балетмейстер М. М. Плисецкая)
 Гамзатти («Баядерка», редакция Ю. Н. Григоровича)
 Роксана («Сирано де Бержерак», балетмейстер Р. Пети, первая исполнительница в России, 1987)
 Сильфида («Сильфида», балетмейстер А. Бурнонвиль, редакция О. М. Виноградова)
 Соблазнительница («Блудный сын», балетмейстер Д. Баланчин, постановка Д. Тарас)
 Дама сердца («Фантазия на тему Казановы», балетмейстер М. Л. Лавровский)
 Девушка («Видение Розы», хореография М. М. Фокина)

Награды и премии 

 Первая премия и Золотая медаль на Третьем Международном конкурсе артистов балета в Москве (1977)
 Отличие первой степени на VIII Международном балетном конкурсе в Варне (1977)
 Первая премия Всесоюзного конкурса артистов балета и балетмейстеров в Москве (1976)
 Государственная премия Узбекской ССР (1983)
 Премия Ленинского Комсомола (1979)

Педагог 

Преподавала на Кафедре хореографии балетмейстерского факультета ГИТИСа (РАТИ). Заведующая кафедрой хореографии (классический танец) в Московском государственном университете культуры и искусств (2003—2004).

Фильмография 

Снималась в телеэкранизации балетов «Эти чарующие звуки…» (1981), «Фрагменты одной биографии», «Я хочу танцевать» (оба 1985). В музыкальном фильме "Останкинский дворец" (хореограф-постановщик Георгий Алексидзе, музыкальная редакция "ЦТ", 1986)

Литература 

 Валерия Уральская. Алла Михальченко, «Советский балет», 1984, 15 мая.
 Валерия Уральская. Алла Михальченко, «Советский балет», 1985, № 2.
 «Театральная жизнь». 1979. Выпуски 9-16.
 Журнал «Балет», Аннотации статей за 2003 год (№ 1 [121] Январь-Февраль).
 Владимир Зарубин. Энциклопедия «Русский балет». 1997. С. 303.
 Елена Луцкая. Литературно-художественное обозрение «Панорама», статья «Юности прекрасные мгновения», М., 1982, с. 54—63
 Алексей Нарочницкий. Энциклопедия Москва. Алла Михальченко на с. 126, 322. М, издательство «Советская энциклопедия», 1980.
 Александр Демидов, журнал «Театр», «Молодость» № 1, 1983.
 Александра Дашичева. Газета «Советская культура» Виртуозное мастерство, 1983.
 Борис Морозов. Газета «Известия». «С верой в силу красоты» 1983.
 Александр Авдеенко. Статья к буклету юбилейного вечера, посвященного 20-летию творческой деятельности в Большом театре Ю. Григоровича, 1984, 11 января.
 Аркадий Соколов-Каминский. Научно-методическое издание. «Советский балет — сегодня», М. 1984. Издательство «Знание»
 Сания Давлекамова. «Сбываются мечты», М., 1985
 Владимир Голубин. «Как стать балериной», М., 1987
 «Культура и жизнь». 1987. Выпуски 7-12. С. 20
 Ольга Малеина. «Театральная Москва». «Дебют, успех, признание», 1990, 17-23 мая, № 20, с. 3—6
 Ольга Свистунова. Журнал «Театральная жизнь». «Гран-па из Парижа» 1991, № 22, с. 20—21
 Александр Колесников. Сборник статей. «Большой театр. Новые имена.» Выпуск первый. Алла Михальченко в разделе мастера старшего поколения, Москва, 1992
 Сания Довлекамова. Журнал «Большой театр». «Дама сердца и царица бала». Сезон 218, 1994, № 5 март-апрель, с. 20—21.
 Ирина Юрьева. Газета «Правда». «Приз Бенуа присужден лучшим танцовщикам мира». 1994, май.
 Александр Колесников. Буклет балетного приза «Бенуа де ля данс — 1994». Очерк Галине Улановой, 1994, май
 Христо Христов. Всероссийская газета «Москвичка». Обыкновенная богиня. Интервью Галины Улановой, корреспонденту издания. 1994, № 18, 23 июня,
 Андрей Тажиев. «Российская газета». «Золотой век балерины». 1994, 21 сентября.
 Елена Литовченко. Газета «Вечерняя Москва». «Контракт — и в Большом контракт», 1994, 22 сентября.
 Ольга Белан. Еженедельник «Собеседник». Очерк «Большая премьера Аллы Михальченко». 1995, № 10.
 РИА «Новости». «Московский Комсомолец». «Зевс в Акрополе». 1995, 11 июля.
 Елена Федоренко. Газета «Вечерний клуб». «Счастливые мгновения Кремлёвского Зевса», 1995, 6 июля
 Елена Литовченко. «Вечерняя Москва». Очерк о цикле концертов «Звезды мирового музыкального искусства в Кремле» 1995, 30 сентября.
 Андрей Тажиев. Газета «Модус». «Сильные характеры Аллы Михальченко», 1996, № 2.
 Наталья Колесова. Газета «Московский комсомолец». «Из жизни олимпийцев». 1996, 6 февраля.
 Екатерина Миронова. Газета «Культура». «Большой балет в Пирее» (группа артистов баллета во главе с примой Большого Аллой Михальченко дает концерты по городам Греции). 1996, № 32, 24 августа
 Александр Максов. Журнал «Большой Театр». «Любви волшебное звучание» (рецензия на премьеру оперы «Травиата» в ГАБТ), 1996-1997гг, № 4
 Марина Юрьева. Журнал «Каприз». «Магия Эллады», 1997, № 4, с. 92—93
 Андрей Тажиев. Журнал «Красота». «Настоящее чудо не бывает обыкновенным». 1997, № 2.
 Александр Максов. Журнал «Большой Театр». «Радостный дебют детям» (очерк о выступлении Аллы Михальченко в новом балете «Белоснежка»), 1997
 Наталья Курова. Журнал «Woman». Разум и чувства: «полоса перемен — это не только потери, но и обретения». 1998, № 1
 Виталий Вульф. Альманах. «Театральный дождь». Заметки и эссе. Раздел балет. Серия мир искусств. 1998, № 4
 «Слово». Выпуски 1-6. Издательство «Книжная палата», 1986
 Владимир Зарубин. «Большой театр». 1998. С. 428
 Галина Иноземцева. Журнал «Балет». «В экспозиции — премьеры» (очерк о скульптуре, лауреате премии Москвы, Любови Лондон), 1999, сентябрь — декабрь.
 Виолетта Майниеце. Журнал «Большой театр» под редакцией Алексея Парина. Алла Михальченко — творческий портрет балерины, 2004, № 2.
 Екатерина Шапошникова. Журнал «NRG». «Русские сезоны», 2004, № 53 (май).
 Екатерина Беляева. Belcanto.ru Возвращение балета Иван Грозный, 18 ноября 2012.

Примечания 

Выпускники Московского хореографического училища
Ученицы Софьи Головкиной
Народные артисты РСФСР
Заслуженные артисты Узбекской ССР
Лауреаты Международного конкурса артистов балета в Варне
Балерины — лауреаты I премии Международного конкурса артистов балета в Москве